Holdermühle ist ein Ortsname:

 Holdermühle (Adelshofen) und
 Holdermühle (Creglingen), Gehöft auf der Landesgrenze in den Ortsteilen Tauberzell, Gemeinde Adelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern sowie Archshofen, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis
 Holdermühle (Schnelldorf), Einöde in der Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern